Трес Ерманас има више значења:

 Трес Ерманас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Ерманас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Ерманас, Ел Потреро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Ерманас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Ерманас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Ерманас, Ел Досе (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Ерманас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Ерманас (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Трес Ерманас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Ерманас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманас (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Ерманас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику